Гайле́йн Сент-Ондж (; род. в 1965 году, Сент-Эсташ, Квебек, Канада — ум. , Торонто, Онтарио, Канада) — канадская актриса, фотомодель и танцовщица.

Биография 
Свою карьеру Гайлейн Сент-Ондж начинала, как фотомодель и танцовщица, а позже — в конце 1980-х годов она начала сниматься в кино.

Была замужем за актёром Дэвидом Нерманом, у них родился сын Айдан (г.р. 1995).

Она умерла в 39-летнем возрасте 3 марта 2005 года от рака шейки матки в Торонто (Онтарио, Канада).

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Гайлейн Сент-Ондж на сайте КиноПоиск

Фотомодели Канады
Танцоры Канады
Умершие от рака шейки матки
Актрисы телевидения Канады